Reutenen ist der Name von Orten:

 Reutenen (Tettnang), Ortsteil der Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Reutenen (Argenbühl), Ortsteil der Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Reutenen (Wasserburg), Ortsteil der Gemeinde Wasserburg (Bodensee), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Reutenen (Zäziwil), Ortschaft in der Gemeinde Zäziwil im Kanton Bern, Schweiz
 Reutenen, Weiler in der Gemeinde Homburg im Kanton Thurgau, Schweiz; siehe Salen-Reutenen
 Heidenheim-Reutenen ein separat gelegenes Wohngebiet von Heidenheim-Mergelstetten
Siehe auch:
 Reuten